Five Islands ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Five Islands Village, Ort bei St. John’s, Saint John’s Parish, Antigua und Barbuda

Inseln, Gegenden:
 Five Islands Peninsula, Halbinsel im Westen von St. John’s, Antigua
 Five Islands (Inseln vor Antigua), Inselgruppe vor dem Red Cliff bei St. John’s, Antigua 
 Five Islands (Nova Scotia) in Kanada
 Five Islands (Trinidad und Tobago)
 Five Islands (Illinois) in den Vereinigten Staaten
 Five Islands (Aroostook County, Maine) in den Vereinigten Staaten
 Five Islands (Sagadahoc County, Maine) in den Vereinigten Staaten
 Five Islands (Oregon) in den Vereinigten Staaten
 Five Islands (Wisconsin) in den Vereinigten Staaten
Siehe auch:
 Fünf Inseln